

Geografia
 
 Tyne and Wear – contea metropolitana dell'Inghilterra
 Wear Valley – distretto locale della contea di Durham, Inghilterra
 Wear – fiume dell'Inghilterra

Persone
 Arthur Wear (1880-1918) – tennista statunitense
 David Wear (1990) – cestista statunitense, fratello gemello di Travis
 Joseph Wear (1876-1941) – tennista statunitense
 Travis Wear (1990) – cestista statunitense, fratello gemello di David

Altro
 Wear OS, precedentemente noto come Android Wear – versione del sistema operativo Android per smartwatch